Yongsŏng-guyŏk kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Yongsŏng-guyŏk (grannskap), 
 Yongsŏng-guyŏk (kommun), Pyongyang, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar